Heinicker ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Heinicker (1906–1950), deutscher SA-Führer und Lagerkommandant
 Lukas Heinicker (* 1997), österreichischer Fußballspieler